

Patronyme 

Clara Arnheim (1865-942), peintre allemande ,
Edith Arnheim (1884–1964), joueuse suédoise de tennis ;
 Rudolf Arnheim (1904-2007), théoricien américain du cinéma.

Toponyme 
 Arnheim, nom allemand de la ville d'Arnhem.

Dans la fiction 
 Arnheim, nom d'un domaine fictif des États-Unis dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe Le Domaine d'Arnheim.